«Волшебный портрет» (кит. 魔画, mó huà, «мо хуа») — российско-китайский фильм-сказка 1997 года.

Сюжет 
Эта удивительная сказка снята по мотивам русских и китайских преданий. Однажды Ивану под Рождество предсказали встречу с чужеземной красавицей. Лесная колдунья за доброту молодого человека подарила ему волшебный портрет китайской девушки по имени Сяо Цин. Её красота поразила Ивана в самое сердце, и он влюбился без памяти. Неожиданно портрет ожил, девушка рассказала молодцу удивительную историю. Оказывается, злой император и колдун Ан Юань Па забрал её у родителей против воли, чтобы сделать своей женой. Брат девушки нарисовал портрет, куда и переселилась душа Сяо Цин, а злодею досталось только едва живое тело, бесчувственная кукла. Теперь император ищет этот портрет, чтобы вернуть себе душу девушки…

В ролях 

 Сергей Шнырёв — Иван
 Дмитрий Соловьёв — маленький Иван
 Гао Ли — Сяо Цин (озвучила Татьяна Весёлкина, вокал — Ван Цянь)
 Чань Цзяньюань — Ан Юань Па (озвучил Владимир Антоник)
 Чен Лу — Ван Лунь, брат Сяо Цин (озвучил Сергей Безруков)
 Ян Шуэй — маленький Ван Лунь
 Чжоу Гунцзинь — мудрец Лао Чунь (озвучил Всеволод Абдулов)
 Валентина Теличкина — мать Ивана
 Ван Кэ — отец Сяо Цин
 Се Кэцзюань — мать Сяо Цин
 Владимир Антоник — князь
 Андрей Мартынов — Тит
 Анна Маркова — Мотя
 Ариадна Шенгелая — ведунья
 Ирина Безрукова (в титрах — Ливанова) — Малахитовая фея
 Наталья Гончарова — трактирщица
 Владимир Епископосян — Кривой Джек
 Евгений Герчаков — эпизод

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Геннадий Васильев, Сергей Козлов, Ши Юлиан Чжан
 Режиссёр: Геннадий Васильев
 Оператор: Борис Бондаренко
 Художник: Михаил Карташов
 Композитор: Дмитрий Рыбников
 Фотограф: Юрий Белов

Особенности экранизации 

Натурные съёмки русского поселения проходили в Суздале — в фильме можно увидеть суздальский Музей деревянного зодчества и Покровский монастырь, где снимали дворец князя. Эпизоды, связанные с дикими животными, снимались на станции Леоново Петушинского района Владимирской области.

В Китае основные съёмки проходили в городе Дунгуань. В частности, роль дворца Ан Юань Па «сыграл» дворец богатого мандарина.

Примечания

Ссылки 

Фильмы России 1997 года
Фильмы-сказки России
Фильмы-сказки Китая
Фильмы Геннадия Васильева
Фильмы кинокомпании «Ракурс»